Антери́дий (от  — «цветущий» и  — уменьшительный суффикс) — мужской половой орган у водорослей и высших споровых растений (мхи, плауны, хвощи, папоротникообразные). Содержит мужские гаметы — сперматозоиды (водоросли, споровые растения). Антеридий у голосеменных растений редуцируется — его замещает антеридиальная клетка пыльцевого зерна — мужского гаметофита. Покрытосеменные растения вовсе лишены этой структуры. Антеридий у водорослей развивается на диплоидном растении или на отдельном гаплоидном растении — гаметофите (бурые водоросли), а у высших растений — только на гаметофите.

См. также 
 Оогоний (женский гаметангий)
 Карпогон
 Архегоний

Литература 
 Лотова Л. И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений: Учебник. — М.: КомКнига, 2007. — 512 с.

Ссылки 
 

Генеративные органы растений